Эккарт (ок. 1260 — ок. 1328) — немецкий теолог и философ, христианский мистик.
 Эккарт, Дитрих (1868—1923) — немецкий политик. Духовный отец национал-социализма.
 Эккарт, Карл Генри (1902—1973) — американский физик и океанограф. 
 Эккарт, Рудольф (, 1861—1922) — немецкий писатель; сын Теодора Эккарта.
 Эккарт, Теодор (Theodor Eckart, 1828—1893) — немецкий писатель, отец Рудольфа Эккарта.

Примечания